Ел Тавачал има више значења:

 Ел Тавачал (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Тавачал, Атадео Гутијерез (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Тавачал, Енкарнасион Пуентес (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Тавачал, Естебан Ернандез (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Тавачал, Лос Гера (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Тавачал, Хуан Антонио Дуке (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику